Einsatzmedaille bezeichnet eine Auszeichnung:

 in Deutschland die Einsatzmedaille der Bundeswehr
 in Deutschland Einsatzmedaille Fluthilfe 2002 und Einsatzmedaille Fluthilfe 2013
 in Österreich die Einsatzmedaille des Österreichischen Bundesheeres
 in Hessen die Einsatzmedaille „Ausland“
 Einsatzmedaille der Europäischen Union